Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Novak Đoković ha sconfitto Marin Čilić con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno.

  Novak Đoković (campione)
  Marin Čilić (finale)
  Diego Schwartzman (secondo turno)
  Maxime Cressy (quarti di finale)

  Botic van de Zandschulp (secondo turno) 
  Aslan Karacev (primo turno) 
  Adrian Mannarino (primo turno) 
  Tallon Griekspoor (primo turno)

Wildcard 

  Hamad Međedović (primo turno)
  Yshai Oliel (primo turno)

  Dominic Thiem (secondo turno)

Qualificati 

  Liam Broady (quarti di finale, ritirato)
  Marius Copil (primo turno)

  Edan Leshem (secondo turno) 
  Cem İlkel (primo turno)

Lucky loser 

  Vasek Pospisil (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tel Aviv Open 2022